Theón je řecké  jméno, které může označovat:

 Aelia Theóna – rétora z Alexandrie z doby 1. – 2. století
 Theóna z Alexandrie – řeckého matematika ze 2. poloviny 4. století
 Theóna ze Samu – řeckého malíře z doby kolem roku 300 př. n. l.
 Theóna ze Smyrny – řeckého platónského filozofa z poloviny 2. století